Monica Z (album) – longplay Moniki Zetterlund, wydany w listopadzie 1989 roku.
 Monica Z (film) – szwedzki film biograficzny z 2013 roku w reżyserii Pera Fly.